Такмичење у скијашким скоковима на малој скакаоници у појединачној конкуренцији на Зимским олимпијским играма 2014. у Сочију одржано је у скакачком центру Рускије горки. Квалификације за такмичење у финалу је одржано 8. фебруарa, а финале следећег дана 9. фебруарa 2014. године.

Учествовао је 61 такмичар из 20 држава. Грчка је у овој дисциплини дебитовала у скијашким скоковима на Олимпијским играма.

Земље учеснице 

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Распоред 
По локалном времену

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 8. фебруара са почетком у 20:00 часова по локалном времену. Учествовао је 61 спортиста. Првих 40 се квалификовало за финале у којем су са 10 најбоље рангираних у Светском купу учествовали на финалном такмичењу 9. фебруара.

Легенда: КВ = квакификован; АК = аутоматски квалификован

Финале 
Финале је почело у 21:30.

Референце

Спољашње везе 

Скијашки скокови на Зимским олимпијским играма 2014.